Kaupinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaupinsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kaupinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,01, long 26,61), 
 Kaupinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Kaupinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 27,71), 
 Kaupinsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Kaupinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 28,18), 
 Kaupinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,13), 
 Kaupinsaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Kaupinsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Kaupinsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kaupinsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Kaupinsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar